Carcí  (en llatí Carcinus, en grec antic ) fou un poeta grec, fill de Xenocles d'Atenes el Vell i possiblement net de Carcí d'Atenes o de Carcí d'Agrigent.

Segons Diògenes Laerci va passar gran part de la seva vida a la cort de Dionisi II el jove de Siracusa. Aquesta afirmació coincideix amb el que diu la Suda, que Carcí fill de Xenocles va viure al voltant de l'any 380 aC.

Totes les tragèdies que li van atribuir els antics, segurament li pertanyen. La Suda li atribueix 160 tragèdies, però només es conserven alguns fragments de drames indeterminats i el títol de nou d'ells: Àlope, Aquil·les, Tiestes, Sèmele, Amfiarau, Medea, Èdip, Tereu i Orestes. Aquestes obres les citen Aristòtil, Ateneu de Nàucratis, Estobeu i Foci. Respecte al seu estil, Foci diu també que es parlava habitualment de Καρκίνου ποιήματα que significava "poemes obscurs", frase originada a partir de l'estil de Carcí, i Ateneu de Nàucratis confirma que la seva poesia era d'una obscuritat estudiada. Pels fragments conservats no es pot demostrar aquesta afirmació, i el seu estil s'assembla al d'Eurípides.

Referències 

Poetes tràgics de l'antiga Grècia